Le Vert est une commune française des Deux-Sèvres.

Le Vert est également un patronyme notamment porté par :

 André Le Vert (1914-2006), général français,
 Dominique Le Vert (1936-1998), haut fonctionnaire français, 
 Jean-Marie Le Vert (né en 1955), ecclésiastique français,
 Laurence Le Vert (née en 1951), juge française.

Homonymie de patronyme